Erik Gustaaf Lodewijk Albert Bernadotte (Stockholm, 20 april 1889 – Slot Drottningholm, 20 september 1918) was een Zweedse prins en hertog van Västmanland. Hij was de jongste zoon van de Zweedse koning koning Gustaaf V en Victoria van Baden. 

Erik was een ziekelijk kind. Hij was epileptisch en gebruikte veel medicijnen. Hij leefde een zeer teruggetrokken bestaan en mengde zich niet in staatsaangelegenheden of familiezaken. In 1904 werd hij door koning Oscar II van Zweden, zijn grootvader, opgenomen in de Orde van de Noorse Leeuw. 

Erik overleed uiteindelijk op 29-jarige leeftijd aan de gevolgen van de epidemie van de Spaanse griep. Hoewel zij wisten dat hun zoon stervende was, waren noch zijn vader, noch zijn moeder bij zijn sterfbed aanwezig.

Voorouders 

Huis Bernadotte